

Architettura 
 Big O – soprannome dello Stadio Olimpico di Montréal 
 Big O – soprannome dell'Ontario Motor Speedway, circuito motociclistico di Ontario

Persone 
 Big O – soprannome di Oliver Miller, cestista statunitense
 Big O – soprannome di Omar Gooding, attore statunitense
 Big O – soprannome di Oscar Robertson, cestista statunitense
 Big O – soprannome di Otis Redding, cantante statunitense
 Big O – soprannome di Roy Orbison,  cantautore e chitarrista statunitense

Altro 
 The Big O – serie animata giapponese
 The Big O – album di Roy Orbison del 1969
 Big O – ruota panoramica